Ге́рстенмайер () — немецкая фамилия:

 Корнелия Герстенмайер (род. 1943) — немецкий публицист, дочь Ойгена Герстенмайера
 Ойген Герстенмайер (1906—1986) — немецкий богослов и политик